Swift Current (Newfoundland en Labrador)
 Swift Current (Saskatchewan)